Alcune unità della Marina de Guerra del Perú hanno avuto il nome Coronel Bolognesi in onore del colonnello Francisco Bolognesi Cervantes, eroe della Guerra del Pacifico, combattuta dal Perù contro il Cile alla fine dell'Ottocento.

  – incrociatore protetto costruito nel Regno Unito, consegnato nel 1907 e in servizio fino al 1958
  – incrociatore leggero della classe Crown Colony, ceduto dalla Royal Navy alla fine del 1959 e posto in disarmo nel 1981
 BAP Coronel Bolognesi – ex cacciatorpediniere olandese  della classe Friesland, ceduto nel 1982 dalla Koninklijke Marine 
 BAP Coronel Bolognesi – ex fregata missilistica italiana  della classe Carvajal tipo Lupo, ceduto nel 2006 dalla Marina Militare

Bolognesi
Bolognesi